C85 peut faire référence à :
 IC 2391, un amas ouvert dans la constellation des voiles, noté C85 au Catalogue de Caldwell ;
 Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés, d’après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres